Le sigle E903 peut désigner:
 E903, numéro E de la cire de carnauba, un agent d’enrobage ;
 Route européenne 903 qui relie de Mérida à Alicante en Espagne.

903